Білл Гаулдер (,  11 березня 1967, Тандер-Бей) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1984 року.

1985 року був обраний на драфті НХЛ під 82-м загальним номером командою «Вашингтон Кепіталс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Вашингтон Кепіталс», «Баффало Сейбрс», «Анагайм Дакс», «Сент-Луїс Блюз», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Сан-Хосе Шаркс» та «Нашвілл Предаторс».

Загалом провів 876 матчів у НХЛ, включаючи 30 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Вашингтон Кепіталс»
Уродженці Тандер-Бея